Азовски рејон је појам који може да се односи на:
 Азовски рејон — рејон у саставу Ростовске области Руске Федерације;
 Азовски рејон (Крим) — управни рејон на Криму;
 Азовски рејон (Омска област) — бивши рејон у Сибиру.

Види још 
 Азовски њемачки национални рејон